

Anno 
 941 o 941 a.C.

Codici 
 941 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Pla d'Arguines, nella provincia di Castellòn, della regione spagnola di Valencia

Matematica 
 941 – numero